Рингвуд () — фамилия. Известные носители:
 Рингвуд, Боб (род. 1946) — британский художник по костюмам.
 Рингвуд, Тед (1930—1993) — австралийский учёный.

Топоним  
 Рингвуд — город в графстве Гэмпшир на юге Англии.

См. также 
 Рингвудит — плотный ультравысокобарный минерал группы оливина.